Георгенсгмюнд () — коммуна в Германии, в земле Бавария. 

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Рот.  Население составляет 6636 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 46,96 км². Официальный код  —  09 5 76 121.

Коммуна подразделяется на 13 сельских округов.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии